Naselja u BiH:
 Mušići (Kalinovik, BiH), naselje u općini Kalinovik
 Mušići (Višegrad, BiH), naselje u općini Višegrad

Naselja u Srbiji:
 Mušići (Kosjerić, Srbija), naselje u općini Kosjerić